Лос Гаљос има више значења:

 Лос Гаљос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гаљос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Гаљос (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гаљос (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гаљос (Атизапан де Зарагоза), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Гаљос (Хилозинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Гаљос, Сан Исидро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гаљос (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Гаљос (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Гаљос (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гаљос (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гаљос (Рафаел Лусио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гаљос (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику